Клдекари — княжество (эриставство), существовавшее в средневековой Грузии. 
 Клдекари - средневековый замок в Цалкинском районе Грузии.
 Клдекари — село в Абхазии/Грузии